Río Bubal kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Río Bubal (vattendrag i Spanien, Provincia de Lugo), Galicien, 
 Río Bubal (vattendrag i Spanien, Provincia de Ourense), Galicien, 

Robotskapade Spanienförgreningar